Альмабтриб () — ежегодное событие в альпийском регионе Европы, связанное с отгоном скота с летних пастбищ.

История 
В течение лета скот выпасается на альпийских лугах высоко в горах. Общее число голов крупного рогатого скота достигает 500 тысяч в Австрии и 50 тысяч в Германии.

Осенью пастухи отгоняют скот обратно в их стойла в долине. В том случае, если летом не было особых происшествий на летних пастбищах, во многих районах коров искусно украшают и шеренги коров входят в деревни и города под музыку и танцы местных жителей.

Во многих местах этот альпийский обычай превратился в одно из зрелищных событий, привлекающих туристов. Также Альмабтриб используется для продвижения местной продукции и пивоварен.

Обычно Альмабтриб празднуется в середине сентября.

Весной, когда стада направляются в горы, имеет место Альмауфтриб (Almauftrieb), который никогда не празднуется.

Примечания

См. также 
Яйлаг

Животноводство в Германии
Фестивали Германии
Фестивали Австрии
Праздники сентября